Guido Boggiani – antropologo, fotografo e pittore italiano
Tommaso Pio Boggiani – cardinale e arcivescovo cattolico italiano